Кочёво (, в переводе «заяц») — село в Коми-Пермяцком округе Пермского края, административный центр Кочёвского района и Кочёвского сельского поселения.

Расположено на берегу реки Сеполь в 68 км к северу от Кудымкара. Через село проходит автодорога Кудымкар — Гайны.

Впервые упоминается в 1848 году. В 1877 году в Кочёво открылся Николаевский храм.

Единственная хозяйственная отрасль — деревообрабатывающая.

Значимые люди Кочёвского района:

 Писатель, учёный, эмигрант (1880 — 8.03.1965 Хельсинки) Мошегов Игнатий Николаевич.
 Автор первого букваря для пермяцких детей (на чердынском наречии) — Мошегов Кондратий Михайлович (1881—1937)
 Религиозный деятель русского зарубежья А. М. Присадский (1881—1961,Сиэтл).
 Кинорежиссёр-документалист А. Д. Балуев (1946—2013).

Население

Примечания 

Населённые пункты Кочёвского района
Районные центры Пермского края